Die Guineische Nationalversammlung () ist das nationale Parlament im Einkammersystem von Guinea.

In die Nationalversammlung werden 114 Abgeordnete für jeweils fünf Jahre gewählt.

Wahlen 
Die Wahlen in Guinea fanden in den letzten Jahrzehnten nicht in dem in der Verfassung festgehaltenen Rhythmus von fünf Jahren statt. Im Juni 1995 fanden zum ersten Mal freie Wahlen mit einer Auswahl verschiedenen Parteien statt. Zuvor herrschte ein Einparteiensystem. Die anschließende Wahl zur Nationalversammlung im Juni 2002 fand erst sieben Jahre später statt.  die .

Die folgenden Wahlen sollten 2010 stattfinden, wurden mehrfach verschoben und fanden schließlich am 28. September 2013 statt. Das neugewählte Parlament trat zum ersten Mal am 13. Januar 2014 zusammen. Auch die nächsten Wahlen fanden nicht regulär nach Ablauf der fünfjährigen Legislaturperiode statt. Die Amtszeit der Abgeordneten wurde durch präsidentielles Dekret verlängert. Die Neuwahl des Parlaments fand schließlich erst am 22. März 2020 statt.

Wahlen 2020

Parlamentssitz 

Die Nationalversammlung hat ihren Sitz in der Hauptstadt Conakry bei Tombo Island.

Der Palais du peuple wurde 1967 mit chinesischer Unterstützung gebaut und diente unterschiedlichen kulturellen Veranstaltungen. 2008 wurde das Gebäude renoviert.

Einzelnachweise 

Parlament (Guinea)
Recht (Guinea)
Conakry